ADB steht für:

 Flughafen Izmir-Adnan Menderes (IATA-Code), Flughafen bei İzmir in der Türkei
 Advanced Digital Broadcast Holdings, Schweizer Hersteller von Set-Top-Boxen
 Akademie des Deutschen Buchhandels
 Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim e.V.
 Allgemeine Deutsche Biographie, biographisches Nachschlagewerk (1875–1912) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
 Allgemeine Deutsche Burschenschaft, Korporationsverband
 Allgemeiner Deutscher Beamtenbund, war ein 1922 gegründeter Dachverband von Beamtengewerkschaften und -fachverbänden
 Allgemeiner Deutscher Burschenbund, ehemaliger Korporationsverband
 Allianz Dresdner Bauspar AG, Bausparkasse
 Android Debug Bridge, ein Computerprogramm für die Kommandozeile
 Antonov Airlines (ICAO-Code), ukrainische Fluggesellschaft
 Bahnhof Dannenberg Ost (DS100-Code)
 Apple Desktop Bus, ein Schnittstellenstandard
 Asian Development Bank, englische Bezeichnung für Asiatische Entwicklungsbank
 Aussprachedatenbank der ARD
 Australian Dictionary of Biography

AdB steht für:
 Adressbuch für den deutschsprachigen Buchhandel, das offizielle, nationale ISBN-Register der Bundesrepublik Deutschland
 Allgemeine deutsche Bibliothek, Zeitschrift, herausgegeben von Friedrich Nicolai
 Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, ein Fachverband der politischen Bildung

adb steht für:
 Wetar (Sprache) (ISO-639-3-Code), fabronische Sprache in Osttimor

Abkürzung